Beresna ( und ) ist ein Dorf im Südwesten der ukrainischen Oblast Kiew mit etwa 1000 Einwohnern (2001).

Das 1616 erstmals schriftlich erwähnte Dorf, die einzige Ortschaft der gleichnamigen, 39,235 km² großen Landratsgemeinde im Norden des Rajon Wolodarka.

Beresna befindet sich 8 km nördlich vom Rajonzentrum Wolodarka und etwa 120 km südwestlich von Kiew an der Mündung der Beresnjanka () in den Ros und an der Territorialstraße T–10–13.

Persönlichkeiten 
Im Dorf kam 1904 der ukrainische Physiker, Professor und Akademiemitglied der Akademie der Wissenschaften der USSR Anton Komar (, † 1985) zur Welt.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Webseite des Gemeinderates auf rada.info (ukrainisch)
 

Ort in der Oblast Kiew
Rajon Wolodarka
Ort am Ros